(1935, Băilești, Dolj  1997, Bucarest), un leader des Roms roumains jusqu'en 1989
 Maria Mihai, "Luminița (Mihai) Cioabă" (* 1957, Târgu Cărbunești (), Gorj), une écrivaine roumaine de langue romani et roumaine, fille de Ion ;
 Florin (Tănase) Cioabă (º  1954, Târgu Cărbunești), l'un des trois rois des Roms autoproclamés de Roumanie; fils de Ion
 Dorin Cioabă; fils de Florin
  (º  1970, [?]), auteur de philosophie roumain, et traducteur de la philosophie allemande
 Mirela Cioabă

Patronyme roumain